Benjamin Fogel (1981-), écrivain et éditeur français
 Bryan Fogel, réalisateur américain
 Jean-François Fogel (1947-2023), journaliste français
 Robert Fogel (1926-2013), économiste américain
 Seymour Fogel (1911-1984), artiste américain